Несрабад:

 Несрабад — город в Иране, в остане Исфахан.
 Несрабад — город в Иране, в шахрестане Горган.
 Несрабад — прежнее название иранского города Сефидшехр.